Ćelije je lahko:
 Ćelije, Gadžin Han (Srbija)
 Ćelije, Kruševac (Srbija)
 Ćelije, Lajkovac (Srbija)
 Ćelije, Hrvaška (Hrvaška)